

Codici 
 XLS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Saint-Louis (Senegal)
 xls – codice ISO 639-3 della lingua lusitana

Informatica 
.xls – estensione di un file di Microsoft Excel